è una città del Giappone, capoluogo della sottoprefettura di Sorachi. È situata nella zona centro-occidentale della prefettura di Hokkaidō.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della prefettura di Hokkaidō